Il termine Internazionale (derivante dal latino, con il significato di «ciò che riguarda più nazioni») può riferirsi a:

Editoria 
 Internazionale – settimanale italiano d'informazione

Festival 
 Internazionale a Ferrara – festival giornalistico

Musica 
 L'Internazionale – inno internazionale dei lavoratori 
 Internazionale – album di Mina del 1998

Organizzazioni 
 Prima Internazionale (o Associazione internazionale dei lavoratori) – organismo che collegava gruppi politici di sinistra e organizzazioni di lavoratori
 Seconda Internazionale – organizzazione fondata nel 1889 dai partiti socialisti e laburisti europei
 Terza Internazionale (Comintern o Internazionale comunista) – organizzazione internazionale dei partiti comunisti
 Quarta Internazionale (Internazionale Trockijsta) – organizzazione internazionale del movimento operaio e dei lavoratori, fondata da Lev Trockij
 Quinta Internazionale – obiettivo di alcune correnti di estrema sinistra
 Internazionale fascista – organizzazione politica fascista italiana

Sport 
 Football Club Internazionale Milano – società calcistica italiana, universalmente nota come Inter
 Internazionale Torino – società calcistica italiana defunta
 Unione Sportiva Internazionale Napoli – società calcistica italiana defunta